Dorfkirche Dalchau steht für:
 Dorfkirche Dalchau (Möckern) im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Dalchau (Arneburg) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Dalchau (Arneburg)#Kultur und Sehenswürdigkeiten
Siehe auch:
 Dorfkirche Dalichow im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg